Plenotocepheus är ett släkte av kvalster. Plenotocepheus ingår i familjen Tetracondylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Plenotocepheus